Jørgen Skeel eller Jørgen Scheel er navnet på flere personer af den danske adelsslægt Skeel:

 Jørgen Skeel (rigsmarsk) (1578–1631) til Sostrup og Gammel Estrup – dansk rigsmarsk
 Jørgen Ottesen Skeel (1634–1696) – dansk godsejer
 Jørgen Skeel (1656-1695) til Sostrup og Gammel Estrup – dansk godsejer og kammerjunker
 Jørgen Scheel (1718-1786) til Grevskabet Scheel og Gammel Estrup – dansk gehejmeråd
 Jørgen Erik Skeel (1737–1795) – dansk gehejmestatsminister
 Jørgen Scheel (1768-1825) til Grevskabet Scheel og Gammel Estrup – dansk godsejer, kaldet "Den vilde greve"
 Jørgen Erik Frederik Skeel (1802–1849) – dansk godsejer og politiker
 Jørgen Scheel (1827-1889) til Gammel Estrup – dansk lensgreve, godsejer og kammerherre
 Jørgen Jacob Scheel (1916–1989) – dansk greve, oberst, opdagelsesrejsende og iktyolog
 Jørgen Ditlev Scheel (1918–1992) – dansk diplomat
 Jørgen Skeel (født 1963) - bestyrelsesformand for Hedeselskabet.

Jørgen